Assejew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Leonidowitsch Assejew (* 1946), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Boris Pawlowitsch Assejew (1901–1965), sowjetisch-russischer Ingenieur und Generalmajor 
 Juri Sergejewitsch Assejew (1917–2005), sowjetischer Architekt und Architekturhistoriker
 Konstantin Nikolajewitsch Assejew (1960–2004), sowjetisch-russischer Schachspieler
 Nikolai Nikolajewitsch Assejew (1889–1963), russischer Dichter und Literaturkritiker
 Sergei Mironowitsch Assejew (* 1957), russischer Mathematiker 
 Wladimir Michailowitsch Assejew (* 1951), russischer Politiker

Siehe auch:
 Stanislaw Assjejew (* 1989), ukrainischer Schriftsteller und Journalist